Boys – brytyjski karabin przeciwpancerny z okresu II wojny światowej
 Boys – polski zespół muzyczny
 Boys – film w języku tamilskim z 2003 roku
 Boys – piosenka The Shirelles, nagrana również przez The Beatles
 Boys – singel Britney Spears
 Boys – singel Charli XCX
 Boys (Summertime Love) – singel Sabriny

Zobacz też:
 Bois